Dirty Money steht für:

 Geldwäsche
 Dirty Money – Geld regiert die Welt, US-amerikanische Dokumentationsfernsehserie aus dem Jahr 2018
 Dirty Money (Album), Album des Rap-Duos UGK aus dem Jahr 2001
 Dirty Money (1979), britischer Kriminalfilm von Francis Megahy
 Dirty Money (1987), US-amerikanisches Filmdrama von Raphael Nussbaum
 Dirty Money (1994), US-amerikanischer Thriller von James Bruce